La coupe de France 2008 a eu lieu du 8 septembre 2007 au 27 avril 2008. Le "Final Four" s'est déroulé à Mulhouse.

Tableau final

Vainqueur final

Liens externes
 

2008
Handball M
Coupe M